La Guardia (gemeente), een gemeente in Bolivia
 La Guardia (plaats in Bolivia), de hoofdplaats van deze gemeente
 La Guardia (Spanje), een plaats in de Spaanse provincie Toledo
 La Guardia, Spaans-Castiliaanse naam voor A Guarda, een plaats in de Spaanse regio Galicië
 La Guardia de Jaén, een plaats in de Spaanse provincie Jaén, Andalusië
 Laguardia, een plaats in de Spaanse provincie Álava, Baskenland
 Fiorello La Guardia, een Amerikaans politicus en voormalig burgemeester van New York
 LaGuardia Airport, een luchthaven in New York
 La Guardia Plaza, een gebouwcomplex in Amsterdam